Als Plattenschecke bezeichnet man verschiedene Tiere mit unterschiedlichen Scheckungsmustern mit großen zusammenhängenden weißen und dunklen Flecken. 

Pferd
Tobiano
Splashed White Overo
Frame-Overo

Kaninchen: Die typische Scheckung des Holländerkaninchens, siehe Genetik des Hauskaninchens#Platten- oder Gürtelscheckung.

Rind: Die typische Scheckung des Holstein-Rindes siehe Leuzismus#Rind (c-Kit)

Katze siehe Fellfarben der Katze#Katzen mit Weiß

Siehe auch:
 plattenartige Musterungen können auch bei Hunden auftreten; bei der Deutschen Dogge werden solche Tiere als Plattenhunde bezeichnet; siehe Deutsche Dogge#Beschreibung